Paraty kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paraty (ort i Brasilien), Rio de Janeiro, Parati, 
 Araquari (ort), Santa Catarina, 
 Parati (kommun i Brasilien), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar